Kiten se poate referi la:
 Kiten, oraș în Bulgaria
 Kiten, sat în regiunea Varna, Bulgaria